Хуан — китайская фамилия (клан). 黄 — жёлтый.

Известные Хуан 黄 
 Хуан-ди.
 Хуан Биньхун (; 1865—1955) — китайский художник.
 Хуан Бовэнь
 Хуан Вэйлян
  (; 1893—1966) — один из первых китайских учёных, прославившихся в археологии.
 Хуан Вэньи
 Хуан Гунван
 Хуан Дачжоу
 Хуан Дженсен (; род. 1963) — сооснователь, президент и главный исполнительный директор компании NVIDIA.
 Хуан Жуньцю (род. 1963) — китайский государственный и политический деятель, министр экологии и защиты окружающей среды КНР с 29 апреля 2020 года.
 Хуан Син
 Хуан Синго
 Хуан Синьтун (род. 1987) — китайская фигуристка выступающая в танцах на льду.
 Хуан Синьцзе
 Хуан Сюэчэнь
 Хуан Сян
 Хуан Сяньфань (1899—1982) — историк.
 Хуан Сяоминь
 Хуан Сяоцзин
 Хуан Тинцзянь
 Хуан Фу
 Хуан Фэйхун
 Хуан Ху
 Хуан Хуа
 Хуан Хуахуа
 Хуан Цзиньжун
 Хуан Цзытао (род. 1993) — китайский рэпер, певец актёр, автор песен и мастер боевых искусств.
 Хуан Цзунъин
 Хуан Цзюй
 Хуан Цзюнься (род. 1975) — китайская хоккеистка на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2008 года.
 Хуан Цюань
 Хуан Цюнь
 Хуан Цян (род. 1963) — китайский государственный и политический деятель, губернатор провинции Сычуань со 2 декабря 2020 года.
 Хуан Цянь
 Хуан Чанчжоу (род. 1994) — китайский легкоатлет, специализирующийся в прыжке в длину.
 Хуан Чао (; ?—884) — один из вождей крестьянского восстания 874—884 годов в Китае.
 Хуан Чжисюн
 Хуан Чжоу (; 1925—1997) — современный китайский художник.
 Хуан Чжун
 Хуан Чуфан
 Хуан Шаньшань
 Хуан Шипин
 Хуан Юн
 Хуан Юнпин
 Хуан Юншэн
 Хуан Цзытао

См. также 
 Сто фамилий
 Наиболее распространённые фамилии в Китае